Motherland steht für:

 Motherland, Nationalhymne von Mauritius
 Die Babyfabrik von Manila, philippinischer Dokumentarfilm von 2017
 Motherland: Fort Salem, US-amerikanische Fernsehserie von 2020